Georg Kestner ist der Name folgender Personen:

* Georg Kestner (Archivar, 1774) (1774–1867), deutscher Archivar, Bankier und Kunstsammler
 Georg Kestner (Archivar, 1805) (Georg Wilhelm Eduard Kestner; 1805–1892), deutscher Archivar, Kunstsammler und Mäzen
 Georg August Christian Kestner (1777–1853), deutscher Diplomat und Kunstsammler, siehe August Kestner